Pflimlin peut désigner :
 Pierre Pflimlin (1907-2000), avocat et homme politique français, ancien président du Conseil et ancien ministre ;
 Étienne Pflimlin (né en 1941), banquier français, fils du précédent ;
 Rémy Pflimlin (1954-2016), dirigeant d'entreprise français, personnalité du monde des affaires, neveu de Pierre, cousin d'Étienne.

Voir aussi 
 Gouvernement Pierre Pflimlin
 Pont Pierre-Pflimlin

Patronyme alsacien